Theramenes är ett släkte av insekter. Theramenes ingår i familjen Heteropterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spökskräckor
Theramenes